

Niemcy 
 Wünschendorf – dzielnica Pockau-Lengefeld
 Wünschendorf/Elster – gmina w kraju związkowym Turyngia, w powiecie Greiz
 Wünschendorf/Elster – wspólnota administracyjna w kraju związkowym Turyngia, w powiecie Greiz

Polska 
Dawna nazwa miejscowości:
 Radogoszcz
 Radomice